Skoglund ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Skoglund (* 1999), norwegischer Nordischer Kombinierer
 Andreas Skoglund (* 2001), norwegischer Nordischer Kombinierer
 Ann-Louise Skoglund (* 1962), schwedische Leichtathletin
 Bosse Skoglund (1936–2021), schwedischer Jazzmusiker
 Erik Skoglund (* 1991), schwedischer Boxer
 Evert Skoglund (* 1953), italienischer Fußballspieler 
 Giorgio Skoglund (* 1957), italienischer Fußballspieler 
 Karl-Evert Skoglund (* 1938), schwedischer Fußballspieler 
 Lennart Skoglund (1929–1975), schwedischer Fußballspieler
 Nils Skoglund (1906–1980), schwedischer Wasserspringer
 Sandy Skoglund (* 1946), US-amerikanische Fotografin und Installationskünstlerin
 Thomas Skoglund (* 1983), norwegischer Handballspieler